Переволочная — топоним:

Белоруссия 
  — река, Климовичский район, Могилёвская область, левый приток реки Сож (бассейн Днепра).

Украина 
 Львовская область
 Переволочная — село в Бусском районе.

 Черниговская область
 Переволочная — село в Прилукском районе.

Россия 
 Переволочная — река в Магаданской области, протекает через полуостров Пьягина.

См. также 
 Перевалочная
 Переволочна
 Переволочный залив — залив в северной части полуострова Пьягина.